Azhari est un patronyme

Gholam Reza Azhari, un homme politique et militaire iranien
 Ismail al-Azhari, homme politique soudanais

Autres
Une chaine de télévision islamiste en Égypte

Voir aussi
Azhar